Барще́вский (, ) — русская, польская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Барщевский, Антон Дмитриевич (1968—2010) — российский режиссёр и продюсер, оператор. Сын Д. Ю. Барщевского.
 Барщевский, Арвид (род. 1965) — латвийский энтомолог, ректор Даугавпилского университета.
 Барщевский, Иван Фёдорович (1851—1948) — фотограф и музейный работник.
 Барщевский, Дмитрий Юрьевич (род. 1945) — режиссёр, сценарист и продюсер, брат М. Ю. Барщевского.
 Барщевский, Лев Семёнович (1849—1910) — этнограф, археолог, гляциолог, полковник царской армии польского происхождения.
 Барщевский, Лявон (он же — Борщевский, Леонид Петрович; р. 1958) — белорусский филолог, общественнй деятель и политик, лидер партии БНФ.
 Барщевский, Михаил Юрьевич (род. 1955) — адвокат, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила», брат Д. Ю. Барщевского.
 Барщевский, Фёдор Данилович (1810—1840) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Барщевский, Ян (1794—1851) — польский и белорусский писатель, поэт и издатель.



Примечания